L'inadvertance est un défaut d'attention.

Inadvertance est une nouvelle d'Anton Tchekov de 1887.